Janus kan hentyde til flere artikler:
 Janus (gud) – er en romersk gud.
 Janus (måne) – er en måne i kredsløb om planeten Saturn.
 Janus (drengenavn) – er et drengenavn.